De FIA Cup for Drivers (FIA Cup voor Rijders) was een prestigieuze prijs die van 1977 tot en met 1978 uitgereikt werd door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) aan een rallyrijder die via een puntentelling het hoogst gescoord heeft in een door hun geselecteerde kalender aan rallyevenementen. Hierin meegerekend de rondes van het Wereldkampioenschap Rally, en tien rally's die buitenom het WK werden verreden.

De prijs werd geïntroduceerd met ingang van het seizoen 1977, en zou ook worden gehanteerd in het seizoen 1978. De prijs verdween vervolgens om plaats te maken voor een officieel rijderskampioenschap in het WK, die in het seizoen 1979 voor het eerst zijn intrede maakte. De FIA Cup wordt daarom niet meegerekend als een officieuze WK-titel.

Lijst van winnaars

1977

1978

Externe links
 1977 FIA Cup for Rally Drivers op Rallybase.nl
 1978 FIA Cup for Rally Drivers op Rallybase.nl

Wereldkampioenschap Rally